Бологов — русская фамилия. Известные носители:
 Бологов, Александр Александрович — член СП СССР
 Бологов, Виталий Игнатьевич (1938—2003) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник.
 Бологов, Евгений Николаевич (1928—2004) — советский футболист.
 Бологов, Николай Александрович (1894—1969) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Бологов, Сергей Васильевич (род. 1957) — советский и российский футболист; тренер.
 Бологов, Юрий Ильич (1932—1990) — советский футболист.
 Бологов, Фёдор Павлович (1914—1994) — советский военачальник, генерал-майор.

См. также 
 Бологовский
 Бологовка
 Бологово